Фалькао:

 Фалькао, Пауло Роберто (род. 1953) — бразильский футболист.
 Роза Виейра, Алессандро (род. 1977) — бразильский футболист и игрок в мини-футбол.
 Гарсия, Радамель Фалькао (род. 1986) — колумбийский футболист.

См. также 
Фалкан